Отар Китеишвили (; 26 марта 1996, Рустави, Грузия) — грузинский футболист, полузащитник австрийского клуба «Штурм» и национальной сборной Грузии.

Клубная карьера 
Отар Китеишвили воспитанник тбилисском клуба «Динамо», но в состав тогдашних чемпионов Грузии попасть было очень сложно. Поэтому профессиональная карьера у Отара началась с аренды в «Металлург» (Рустави). Проведя в Рустави два сезона, Отар вернулся в Тбилиси. В родном клубе Отар отыграл пять сезонов, забил 17 мячей и стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Грузии.

31 июля 2018 года Отар Китеишвили перешёл в австрийский «Штурм».

Национальная сборная 
23 января 2017 года Китеишвили дебютировал в составе национальной сборной Грузии в товарищеском матче с командой Узбекистана.

Достижения 
 «Динамо» Тбилиси
 Чемпион Грузии: 2015/16
 Обладатель Кубка Грузии: 2014/15, 2015/16
 Обладатель Суперкубка Грузии: 2015

Примечания 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Металлург» Рустави
Игроки ФК «Штурм»